Кзы́л-Чишма́ (, ) — деревня в Батыревском районe Чувашии. Административный центр Кзыл-Чишминского сельского поселения.

География 
Расстояние до столицы республики — города Чебоксары — 161 км, до районного центра — села Батырево — 28 км, до железнодорожной станции 82 км. Расположена на берегах реки Бюле́ (левый приток реки Карла́).

История 
В 1780 году при создании Симбирского наместничества, существовали две деревни: деревня Уби Начарова, при суходоле, служилых татар, крещеных татар, тут же деревня Начар Убеева (ныне Красномайск), при суходоле, крещеных чуваш, которые вошли в состав Буинского уезда.

С 1796 года деревня Убей-Начарово входила в состав 2-го стана, затем Батыревской волости Буинского уезда Симбирской губернии, в которой находилась: магометанская мечеть.

В 1929 году постановлением Президиума ВЦИК селение Убе́й-Нача́рово переименовано в Кзыл-Чишма

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживал 678 человек, численно преобладающая национальность — татары (100%).

Инфраструктура 
Имеются школа, офис врача общей практики, клуб, библиотека, отделение связи, 4 магазина, предприятие общественного питания.Улицы: Комсомольская, Ленина, Молодежная, Садовая, Советская, Центральная, Чапаева, Ш. Рахимова.Переулки: Г. Тукая, Титова.

Памятники и памятные места 
 Монумент Славы с мемориальной доской павшим в Великой Отечественной войне воинам (ул. Шакира Рахимова).

Примечания 

Населённые пункты Батыревского района